

Musique

Chanteurs 
 Rain, chanteur sud-coréen
 Rain, songwriter français anglophone
 Rain, rappeur américain

Groupes 
 Rain, groupe de musique nord-américain
 Rain, groupe de metal gothique suisse
 The Rain, groupe éphémère qui devint Oasis

Albums
 Rain, un album de 40 Below Summer (2000)
 Rain, un album de Joe Jackson (2008)

Chansons 
 Rain, une chanson des Beatles
 Rain, une chanson de Madonna
 Rain, un single du groupe Erasure
 Rain, une chanson de Mika
 Rain, une chanson de Breaking Benjamin
 Rain, une chanson de Status Quo.
 Rain, une chanson de Taeyeon.

Films 
 Rain est un court-métrage néerlandais réalisé par Joris Ivens en 1929
 Rain est un film américain réalisé par Lewis Milestone en 1932
 Rain est un film américain réalisé par Michael Keenan en 1989
 Rain est un film néo-zélandais réalisé par Christine Jeffs en 2001
 Rain est un film germano-américain réalisé par Katherine Lindberg en 2001
 Rain est un film américain réalisé par Robert J. Wilson en 2001
 Rain est un film américain réalisé par Craig DiBona en 2006
 Rain est un film anglais réalisé par Maria Govan en 2008
 Rain est un film documentaire belge réalisé par Olivia Rochette et Gerard-Jan Claes en 2012

Série télévisée 
 The Rain, une série télévisée de science-fiction post-apocalyptique  danoise diffusée en 2018.

Jeu vidéo 
 Rain est un jeu vidéo développé par Sony Japan Studio.
 Rain, un personnage fictif de jeu vidéo de la série Mortal Kombat de Midway.

Autres créations artistiques 
 Pluie (Rain) pièce de théâtre de John Colton et Clemence Randolph de 1935
 Rain, un ballet de danse contemporaine d'Anne Teresa De Keersmaeker

Toponyme

Allemagne 
 Rain, une commune de Basse-Bavière.
 Rain, une ville de Souabe, en Bavière.

France 
 rain, un composant de toponymes fréquents dans les Vosges lorraine et alsacienne.

Suisse 
 Rain, une commune du canton de Lucerne.

Personnalités 
 Douglas Rain (1928-2018), acteur canadien ;
 Misty Rain (1969-), actrice pornographique américaine ;
 Taylor Rain (1981-), actrice pornographique américaine 
 Tristan Rain (1972-), peintre suisse ;
 Rain (1994-), un joueur professionnel norvégien de Counter-Strike: Global Offensive.

Homonymie de titre
Homonymie de patronyme
Homonymie de toponyme